Мелитополь — топоним и ряд названий.

Название населённых пунктов 
 Казахстан
 Мелитополь — село в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области.
 Мелитополь — село в Сарыкольском районе Костанайской области.

 Украина
 Мелитополь — город областного значения в Запорожской области.

Другое 
 «Мелитополь» — телерадиокомпания города Мелитополя.
 «Мелитополь» — локомотивное депо в городе Мелитополь. 
 «Мелитополь» — базовый тральщик ВМФ СССР.

См. также 
 Милетополь (значения)